Rożnowo, auch: Różnowo, ist ein polnischer Ortsname:

 in der Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Rożnowo (Miłakowo). Ort in der Gmina Miłakowo, Powiat Ostródzki, bis 1945:  Rosenau, Kreis Mohrungen, Ostpreußen
 Różnowo (Dywity), Ort in der Gmina Dywity, Powiat Olsztyński, bis 1945: Rosenau, Kreis Allenstein, Ostpreußen
 Różnowo (Susz), Ort in der Gmina Susz, Powiat Iławski, bis 1945: Rosenau, Kreis Rosenberg, Westpreußen

 in der Woiwodschaft Großpolen:
 Rożnowo (Oborniki), Ort in der Gmina Oborniki, Powiat Obornicki
 Różnowo (Ślesin), Ort in der Gmina Ślesin, Powiat Koniński

 in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Różnowo (Chełmno), Ort in der Gmina Chełmno, Powiat Chełmiński, von 1939 bis 1942: Rosenau, 1942 bis 1945 Kulmischrosenau, Kreis Kulm, Westpreußen

 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Rożnowo (Banie), Ort in der Gmina Banie, Powiat Gryfiński, bis 1945:  Rosenfelde, Kreis Greifenhagen, Pommern